Ла Куестона има више значења:

 Ла Куестона, Ла Куеста (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Куестона (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику